|-
| (166601) 2002 RR208||||13 вересня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (166602) 2002 RO209||||14 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166603) 2002 RY212||||12 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166604) 2002 RJ217||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166605) 2002 RK220||||15 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166606) 2002 RQ227||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166607) 2002 RF229||||14 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166608) 2002 RS231||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166609) 2002 RF232||||10 вересня 2002||Обсерваторія Столова Гора||Обсерваторія Столова Гора
|-
| (166610) 2002 RC234||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||Роб Метсон
|-
| (166611) 2002 RT239||||1 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (166612) 2002 RZ243||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166613) 2002 RA244||||14 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 166614 Zsazsa||||1 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166615) 2002 RZ268||||4 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166616) 2002 RE275||||4 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166617) 2002 SN2||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166618) 2002 SF5||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166619) 2002 SA7||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166620) 2002 SG7||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166621) 2002 SQ10||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166622) 2002 SR15||||27 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166623) 2002 SQ17||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166624) 2002 SU17||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166625) 2002 SM20||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166626) 2002 SL21||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166627) 2002 SO21||||26 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166628) 2002 SS22||||26 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166629) 2002 SN24||||28 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166630) 2002 SW25||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166631) 2002 SB26||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166632) 2002 SP30||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166633) 2002 SB32||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166634) 2002 SR32||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166635) 2002 SD34||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166636) 2002 SZ38||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166637) 2002 SU40||||30 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166638) 2002 SJ46||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166639) 2002 SK46||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166640) 2002 SV49||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166641) 2002 SF55||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166642) 2002 SF56||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166643) 2002 SN56||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166644) 2002 SW58||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166645) 2002 TV1||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (166646) 2002 TJ4||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (166647) 2002 TM6||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (166648) 2002 TQ7||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166649) 2002 TB11||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (166650) 2002 TN14||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (166651) 2002 TK16||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166652) 2002 TX18||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166653) 2002 TT20||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166654) 2002 TO23||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166655) 2002 TS23||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166656) 2002 TX23||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166657) 2002 TV24||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166658) 2002 TG28||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166659) 2002 TS33||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166660) 2002 TT33||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166661) 2002 TX37||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166662) 2002 TL44||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166663) 2002 TO46||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166664) 2002 TH49||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166665) 2002 TB56||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (166666) 2002 TN57||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166667) 2002 TU57||||2 жовтня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (166668) 2002 TM58||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (166669) 2002 TQ61||||3 жовтня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (166670) 2002 TY63||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166671) 2002 TP72||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166672) 2002 TM77||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (166673) 2002 TZ79||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166674) 2002 TR84||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166675) 2002 TD86||||2 жовтня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (166676) 2002 TO92||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166677) 2002 TH99||||3 жовтня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (166678) 2002 TY107||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (166679) 2002 TS109||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166680) 2002 TN110||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166681) 2002 TZ111||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166682) 2002 TM112||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166683) 2002 TN114||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166684) 2002 TA119||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166685) 2002 TB119||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166686) 2002 TN121||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166687) 2002 TE133||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166688) 2002 TA135||||4 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166689) 2002 TZ138||||4 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (166690) 2002 TG143||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166691) 2002 TM144||||5 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166692) 2002 TE148||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166693) 2002 TT149||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166694) 2002 TU159||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166695) 2002 TL164||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166696) 2002 TG165||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (166697) 2002 TU169||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166698) 2002 TE172||||4 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (166699) 2002 TA174||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (166700) 2002 TN174||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

166600